II. Felix ellenpápa 356-365 között Liberius pápával párhuzamosan 
 II. Félix néven is szokták említeni a 483-492 között a pápai tisztséget betöltő III. Félixet (az ellenpápát nem számolva)